Амбилине́йность (от лат.  — оба и  — линия)— правило счета родства, формирующее лишь одну линию происхождения от предка, но позволяющее в каждом поколении привлекать к этому любого из родителей. Возникает комбинация чередующихся мужских и женских связей. На основе амбилинейности появляются такие группы, как рэмидж и септ. Встречается такой принцип у народов Полинезии, Микронезии, у некоторых племен Северо-западного побережья Сев. Америки.

Отличается от билинейности, когда параллельно учитываются две линии родственников, как по отцу, так и по матери(см. матрилинейность и патрилинейность). Противоположный принцип — унилинейность. Все эти термины в этнографии объединяются в группу под названием «линейность».

Использованная литература 
 Народы и религии мира / Под ред. В. А. Тишкова. М., 1998.
 Итс Р. Ф. Введение в этнографию. Ленинград, 1974.

Этнографические термины
Родственные отношения